Somerton kan have flere betydninger:

 Somerton, Arizona, USA
 Somerton, Norfolk, England
 Somerton, Ohio, USA
 Somerton, Oxfordshire, England
 Somerton, Somerset, England
 Somerton, Suffolk, England
 Somerton, Wales